Termin PPOA ima više značenja.
 Linoleat 8R-lipoksigenaza, enzim
 9,12-Oktadekadienoat 8-hidroperoksidna 8R-izomeraza, enzim
 Point-to-Point Protocol over ATM, mrežni protokol